BD () —  формат запису оптичних дисків, що застосовується для зберігання відео високої чіткості і даних з підвищеною щільністю.
 BD ( — Боннський огляд) — зоряний каталог, складений у 1852—1859 роках у Боннській обсерваторії